Avia B-34 — чехословацкий межвоенный истребитель - биплан . Это был первый проект Франтишека Новотны для завода Avia . Самолет был предшественником стандартного истребителя Avia B-534 ВВС Чехословакии .

Развитие [ править | редактировать источник ] 
Конструктор Франтишек Новотны спроектировал истребитель В-34 под двигатель Hispano- Suiza 12Nbr , выпускавшийся по лицензии в Чехословакии под обозначением Avia V-36, или Вр-36 ( редукционная версия ). Стиль Новотне характеризовался новыми для «Авиа» элементами конструкции, такими как цельнометаллическая рама, соединенная «в холодном состоянии» с помощью винтов и заклепок , что придавало машинам исключительную прочность и легкость ремонта даже в полевых условиях.  2 февраля 1932 года летчик завода Avie Вацлав Кочи совершил первый полет на новом истребителе B-34. Результаты летных испытанийпрототип , получивший обозначение В-34.1, потребовал модификации кожуха двигателя Вр-36 мощностью 650 л.с. Усовершенствованный прототип получил металлический винт и аэродинамически более совершенный кожух двигателя, а входное отверстие радиатора было перенесено назад. Испытания прототипа, связанные с подготовкой серийного производства, длились два года.

Сервис [ править | редактировать источник ] 
Летно-технические характеристики самолета были ненамного выше по сравнению с предыдущим типом Авиа Ва-33 (усовершенствованная версия Авиа ВН-33 ), однако МНО заказало 12 серийных В-34, чтобы сохранить занятость в компании Авиа. Их производство началось в 1933 году, а через год они были переданы в состав 37-й истребительной эскадрильи 3-го авиационного полка. С 1937 года они использовались только для обучения. Осенью 1938 года десять оставшихся B-34 служили в составе 1-й учебной эскадрильи IV. После распада Чехословакии в 1939 году три машины были приобретены ВВС Словакии , а остальные были захвачены Германией .

Техническое описание [ править | редактировать источник ] 
Авиа Б-34 отличался конструкцией, типичной для более поздних истребителей-бипланов Авиа: фюзеляж из стальных труб, соединенных болтами и заклепками, задняя часть фюзеляжа обтянута брезентом, а передняя - дюралюминием . Движение обеспечивалось рядным двигателем водяного охлаждения с радиатором, расположенным под фюзеляжем. Вооружение размещалось по бортам корпуса под каплевидными кожухами. Самолет имел прочное шасси с масляными амортизаторами.

Производные версии [ редактировать | редактировать источник ] 
Серийное производство самолетов В-34 было начато в то время, когда в Чехословакии уже летали прототипы более современных истребителей . Однако на основе этой конструкции ранее было спроектировано несколько истребителей как с рядными, так и с радиальными двигателями :

 B-134 с двухзвездным двигателем Walter Mistral 14 Kbs мощностью 700 л.с. (данный самолет не вышел за пределы начальной стадии проекта);
 В-234 с радиальным двигателем Авиа Р-29 мощностью 441 кВт.
 B-334 с радиальным двигателем Armstrong Siddeley Jaguar Major мощностью 490 л.с.
 B-434 с рядным двигателем Hispano-Suiza Xbrs мощностью 478 кВт

Самолеты B-334 и B-434 остались только «на бумаге», а прототип B-234 был окончательно завершен в августе 1932 года, однако так и не был запущен в полеты . Причиной стал двигатель Р-29, неустойчивая работа которого и сильные вибрации при полигонных испытаниях вынудили производителя демонтировать двигатель и собрать прототип. Французский двигатель Hispano-Suiza 12 Ybrs с турбонаддувом использовался для питания молодого самолета, основанного на B-234 и получившего обозначение B-534 .

Технические характеристики (Б-34) [ править | редактировать источник ] 
Серийный Б-34 (12 самолетов)

Технические данные [ править | редактировать источник ] 

 Экипаж: 1 пилот
 Пролет: 9,40 м
 Высота: 2,92 м
 Длина: 7,25 м
 Несущая площадь: 23,90 м²
 Нагрузка на площадь: 72 кг/м²
 Пустой вес: 1305 кг
 Макс. взлетная масса: 1730 кг
 Силовая установка: 1× атмосферный двенадцатицилиндровый вилочный двигатель Авиа Вр-36, лицензия Hispano-Suiza 12Nbr
 Мощность силового агрегата: 725 л.с.

Спектакли [ править | редактировать источник ] 

 Крейсерская скорость: 280 км/ч
 Максимальная скорость: 325 км/ч на высоте 100 м.
 Дальность: 600 км
 Доступ: 7000 м
 Восхождение: 12 мин до высоты 5000 м.

Вооружение [ править | редактировать источник ] 

 2 синхронных пулемета vz. 30 калибра 7,92 мм

Пользователи [ править | редактировать источник ] 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png Чехословакия
 Чехословацкие ВВС
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Flag_of_Germany_%281935%E2%80%931945%29.svg/22px-Flag_of_Germany_%281935%E2%80%931945%29.svg.png Германская империя
 Люфтваффе
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Flag_of_Slovakia_%281939%E2%80%931945%29.svg/22px-Flag_of_Slovakia_%281939%E2%80%931945%29.svg.png Словакия
 Словацкое авиационное оружие

Ссылки [ править | редактировать источник ]

Ссылки [ править | редактировать источник ] 

 ↑Перейти к:а б в
 ↑Перейти к:a b c
 ↑

Литература [ править | редактировать источник ]

Статьи по теме [ редактировать | редактировать источник ] 

 Авиа Б-534
 Летов Ш-231
 Прага BH-44

Внешние ссылки [ править | редактировать источник ] 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/12px-Commons-logo.svg.png Изображения, звуки и видео об Авиа Б-34 на Викискладе?
 Авиа Б-34